Chapin Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Chapin Lake (Calhoun County, Michigan)
 Chapin Lake (Kent County, Michigan)
 Chapin Lake (St. Joseph County, Michigan)
 Chapin Lake (Wisconsin)